Жиронелья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 6,78 км². Население — 5067 человек (на 2010 год).

Galeria de fotos

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web oficial del ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Барселоны